Löwe von Babylon oder Asad Babil (arabisch: أسد بابل)  steht für:
 babylonisches Symbol mit einem Löwen
 Steinstatue im Irak
 Der Löwe von Babylon (Film)
 irakische Panzervariante des T-72